Esperance kan syfta på följande platser:

Australien 

 Esperance, ort, Western Australia, Esperance Shire,

USA 

 Esperance (ort i USA, New York), Schoharie County, 
 Esperance (ort i USA, Washington), Snohomish County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar